Па́лич (серб. Па́лић/Palić) - город в Сербии, в Северно-Бачском округе, в семи километрах от Суботицы. Согласно переписи населения 2011 года, в городе насчитывалось 7771 человек.

География 
В непосредственной близости от Палича находится охраняемая территория природного парка, в котором находится озеро Палич. Это соленое озеро имеет глубину до 2 метров. В период миоцена и плиоцена на его месте находилось Паннонское море. 

Город расположен примерно в 13 км от границы с Венгрией.

Население 
В Паличе проживает 6326 совершеннолетних жителей, средний возраст которых 40,8 лет (39,4 года - для мужчин и 42,1 года - для женщин). В городе 2747 домохозяйств, а среднее число членов на одно домохозяйство составляет 2,71 чел.

Города-побратимы 

  Уйсас, Венгрия.

См. также 

 Палицкое озеро

Примечания 

Города Воеводины
Города Сербии